Dywizje piechoty noszące numer 3:

Polskie:
 (3) Dywizja Ukraińsko-Podolska – dywizja piechoty Wojska Koronnego I Rzeczypospolitej (1776-1789)
 (3) Dywizja Wołyńsko-Podolska – dywizja piechoty Wojska Koronnego I Rzeczypospolitej (1789-1794)
 3 Dywizja – dywizja piechoty Armii Księstwa Warszawskiego
 3 Dywizja – dywizja piechoty WP w czasie wojny polsko-rosyjskiej (1831)
 3 Dywizja Strzelców – dywizja piechoty I Korpusu Polskiego w Rosji (1917-1918)
 3 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty Armii Polskiej we Francji (1919)
 3 Dywizja Strzelców Wielkopolskich – dywizja piechoty Armii Wielkopolskiej przemianowana na 17 Wielkopolską Dywizję Piechoty (1919-1939)
 3 Dywizja Piechoty Legionów – dywizja piechoty Wojska Polskiego II RP (1919-1939)
 3 Dywizja – dywizja piechoty Wojska Litwy Środkowej utworzona z Lidzkiego i Kowieńskiego Pułku Strzelców 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
 3 Dywizja Piechoty – dywizja piechoty PSZ na Zachodzie (1940)
 3 Dywizja Strzelców Karpackich- dywizja piechoty PSZ na Zachodzie (1942-1947)
 3 Dywizja Piechoty Legionów AK – dywizja piechoty Armii Krajowej (1944)
 3 Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta – dywizja piechoty Wojska Polskiego (1943-1962), przeformowana w 3 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. Romualda Traugutta

Amerykańska dywizja piechoty:
 3 Dywizja Piechoty (USA)

Niemieckie dywizje piechoty:
 3 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego z dowództwem w Szczecinie
 3 Dywizja Landwehry Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego z dowództwem we Wrocławiu
 3 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjska (ukraińska) dywizja piechoty:
 3 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 3 Irkucka Syberyjska Dywizja Strzelecka – dywizja piechoty stronnictwa Białych podczas wojny domowej w Rosji
 3 Syberyjska Dywizja Strzelecka
 3 Wołżańska Dywizja Piechoty – dywizja piechoty stronnictwa Białych podczas wojny domowej w Rosji

Radziecka
 3 Dywizja Strzelecka (1921-1946)